Knekna ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Knekna (* 1971), zypriotische Badmintonspielerin
 Stella Knekna (* 1993), zypriotische Badmintonspielerin